Das Champion of Champions 2017 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 2017/18, das vom 6. bis zum 12. November 2017 in der Ricoh Arena in der englischen Stadt Coventry ausgetragen wurde. Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der sich im Vorjahresfinale mit 10:7 gegen Ronnie O’Sullivan durchgesetzt hatte. In diesem Jahr schied er in der zweiten Runde gegen O’Sullivan aus. Der Engländer kam zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt ins Finale. Er verlor aber erneut, er unterlag mit 8:10 gegen Shaun Murphy, der das Turnier erstmals gewann.

Preisgeld 
Das Preisgeld von insgesamt 370.000 £ stieg um 70.000 £ gegenüber dem Vorjahr, wovon die Teilnehmer der unteren Gewinnkategorien profitierten, der Sieger erhielt weiterhin 100.000 £.

Teilnehmer 
Folgende Spieler hatten sich für das Champion of Champions 2017 qualifiziert:

 Stuart Bingham wäre als Gewinner der Welsh Open qualifiziert gewesen, wurde aber wegen Wettvergehen für sechs Monate gesperrt.
 Mark Williams war als Gewinner der 6-red World Championship Reservespieler.

Turnierplan 
Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte jeweils an einem Tag nachmittags zwei K.-o.-Spiele, abends bestritten die Sieger das Gruppenfinale, in dem der Halbfinalteilnehmer ermittelt wurde. Die beiden Halbfinals wurden dann am Freitag- bzw. Samstagabend ausgetragen, das Finale über 10 Gewinnframes fand dann in zwei Sessions am Sonntag statt.

Finale 
Shaun Murphy hatte bei seiner fünften Teilnahme seit der Wiedereinführung 2013 nicht nur erstmals das Finale erreicht, er hatte erstmals überhaupt Spiele bei dem Turnier gewonnen. Ronnie O’Sullivan dagegen stand jedes Mal, wenn er angetreten war, auch im Endspiel. Er begann auch forsch und ging mit zwei knapp verpassten Centurys 2:0 in Führung. Doch Murphy hielt dagegen und ging seinerseits mit zwei Frames Vorsprung mit 4:2 in Führung. Erneut drehte sich das Spiel und nach dem 4:4 war O’Sullivan schon auf dem Weg zur Pausenführung, konnte aber den Frameball nicht verwerten. Dafür hatte Murphy die Chance, den Frame noch auf Schwarz zu stehlen. Kurioserweise vergab er den letzten Ball und anschließend vergab auch O’Sullivan, so dass Murphy im zweiten Anlauf das 5:4 schaffte. Am Abend hatte er dann den besseren Start und zog auf 8:4 und 9:5 davon. Drei Framegewinne in Folge ließen bei O’Sullivan noch einmal Hoffnung aufkommen, aber im 18. Frame vergab er erneut den Frameball und diesmal stahl Murphy den Frame in einem Anlauf auf Schwarz und gewann mit 10:8. In seinem dritten Finale in dieser Saison war es sein erster Sieg. Auch O’Sullivan spielte sein drittes Saisonfinale und verlor zum zweiten Mal.

Century-Breaks 
Im Halbfinale erzielte Ronnie O’Sullivan als erster Spieler das 900. offizielle Century-Break seiner Karriere. Mit 6 der insgesamt 20 Breaks von mindestens 100 Punkten im Turnier war er auch erneut der erfolgreichste Spieler.

Quellen

Weblinks 
 Offizielle Turnierhomepage (englisch)

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Coventry